Ottenburg ist der Name verschiedener Orte:

in Deutschland
 Ottenburg (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Freising, Bayern
 Schloss Ottenburg

in Belgien
 Ottenburg (Belgien), Ortsteil der Gemeinde Huldenberg, Flämisch Brabant 

Siehe auch:
 Ottoburg
 Ottenberg